Karl-Peters-Denkmal, auch Karl-Peters-Gedenkstein oder Peters-Denkmal genannt, teilweise auch mit dem Namensbestandteil Carl Peters geschrieben, bezeichnet folgende Denkmäler und Mahnmale nach dem deutschen Politiker, Publizisten, Kolonialisten und Afrikaforscher Carl Peters

 Peters-Denkmals (Daressalam), 1914 geplantes, nicht verwirklichtes Denkmal in der seinerzeitigen Kolonie Deutsch-Ostafrika
 Karl-Peters-Denkmal (Hannover), heute ein Mahnmal gegen Kolonialismus
 Karl-Peters-Denkmal (Helgoland)
 Carl-Peters-Stein (Neuhaus)